Cet article présente les 18 régions françaises (13 en métropole et 5 régions d'outre-mer) classées selon différents critères sur leur économie (PIB, budget, etc.).

Population, superficie et densité

Taux de chômage 
D'après l'estimation de l'INSEE publiée en , voici la répartition du chômage selon les régions françaises :

Taux de chômage par région entre les  trimestres de 2018 et 2019 et leur évolution.

*La Corse et la Normandie ayant le même taux de chômage au troisième trimestre 2019, la différenciation dans le classement se fait alors par la plus forte diminution du taux de chômage en comparaison avec le troisième trimestre 2018.

Budget

Dette 
Voici la liste de l'endettement en valeur et per capita en 2019 des 18 régions françaises d'après les données fournis par la DGFIP:

Produit intérieur brut

Entre 1990 et 2015 
D'après les données de l'INSEE publiées en 2018 :
PIBR par habitant en euros : 

Graphique transposant les données de l'INSEE de 2018 ci-dessus :

Les données allant de 1990 à 2013 montrent une augmentation sur quasi-constante (exception liée à la crise des Subprimes en 2008).

À partir de 2015 
Les données publiées par l'INSEE après 2015 sont en base 2014 expliquant les valeurs différentes avec le tableau précédent pour l'année 2015.

PIBR par habitant en euros :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Région française
 Classements des régions françaises
 Liste des régions françaises classées par superficie forestière
 Liste des présidents des conseils régionaux en France
 Liste des départements français classés par dépenses et endettement

Statistiques économiques
Économie en France